Чемпіонат Швейцарії з хокею 2000 — 89-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга А). Чемпіоном став ЦСК Лайонс (4 титул).

Регламент 
За регламентом чемпіонат проходив у два етапи, на першому етапі команди грали в п'ять кіл. На другому етапі найкраща вісімка найкращих клубів в плей-оф розіграли звання чемпіону Швейцарії.

Кваліфікація

Підсумкова таблиця

Найкращі бомбардири (кваліфікація)

Плей-оф

Чвертьфінали 
 ХК «Лугано» — ХК «Фрібур-Готтерон» 7:1, 4:2, 5:2, 5:0
 «Цуг» — ХК «Клотен» 3:2 (ОТ), 3:2 (ОТ), 0:3, 3:6, 3:0, 1:2 (ОТ), 4:1
 ЦСК Лайонс — «Давос» 4:2, 3:1, 2:3, 4:2, 8:1
 ХК «Амбрі-Піотта» — СК «Берн» 5:1, 1:4, 3:1, 4:0, 6:1

Півфінали 
 ХК «Лугано» — ХК «Амбрі-Піотта» 6:3, 4:1, 6:2, 4:2
 ЦСК Лайонс — «Цуг» 3:2, 4:1, 6:2, 4:2

Фінал 
 ЦСК Лайонс — ХК «Лугано» 2:5, 3:2, 3:2, 3:1, 3:4 (ОТ), 4:3

Плей-оф (втішний раунд) 
 СК Лангнау — СК «Рапперсвіль-Йона» 5:2, 1:4, 4:0, 4:2, 1:5, 3:0

Джерела 
 Огляд таблиць (PDF; 547 kB) 
 Хокейний архів 

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2000 у швейцарському спорті